Por Brasinha pode estar à procura de:
Hot Stuff - personagem de história em quadrinhos que, no Brasil e em Portugal, recebeu o nome de Brasinha.
 Sacolé - tipo de picolé.
 Brasinha (compositor)

Desambiguação